Елизабет Андреа Тълък (, [ˈbɪtsi 'tʌlɒk]) e американска актриса. Известна е с ролите си на Джулиет Силвъртън и Ийв в сериала „Досиетата Грим“ и на Лоис Лейн в сериалите от Вселената на Стрелата, включително и „Супермен и Лоис“.

Биография 
Тълък е родена в САЩ, но израства в Испания, Уругвай и Аржентина. Има шотландски и испански корени. Семейството на баба ѝ е от Ренфрушър, а това на дядо ѝ – от Къкрлол, които се намират в Шотландия. След завръщането си в САЩ посещава средно училище и гимназия в Бедфорд, Ню Йорк. Тълък е завършила Харвардския университет.

Филмография

Филми

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 

Американски актриси
Родени в Сан Диего